Il doppio maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno dalla coppia composta da Pablo Cuevas e Juan Mónaco.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale John Isner e Sam Querrey 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie sono automaticamente qualificate al secondo turno

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni) 
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (secondo turno)

 Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (secondo turno) 
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinale) 
 Mark Knowles /  Bruno Soares (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2010
ATP World Tour 2010